Tognetti ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Tognetti (1825–1911), Schweizer Rechtsanwalt, Notar, Richter am Appellationsgericht, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat
 Fabio Tognetti (* 1965), Schweizer Komponist